Свобóда, рáвенство, брáтство () — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити, обозначающий принципы государственного строя. Девиз берёт своё начало со времён Великой французской революции.

Происхождение 

Впервые девиз «свобода, равенство, братство» () появляется в речи Максимилиана Робеспьера «Об организации Национальной гвардии» (), произнесённой 5 декабря 1790 года в национальной ассамблее и положенной в основу декрета 27—28 апреля 1791 года.
Робеспьер предлагает девиз «свобода, равенство, братство» как надпись на 3-цветном знамени национальной гвардии — девиз, ставший девизом всей Великой французской революции. Речь была напечатана и распространена по всей Франции, способствуя популяризации лозунга.

Свобода 

Первое слово республиканского девиза — свобода. В декларации прав человека и гражданина свобода определена следующим образом:

Равенство 

Второе слово девиза — равенство означает, что все равны перед законом:

Братство 
Третье слово девиза — братство определено в декларации прав и обязанностей человека и гражданина 1795 года:

Литература 
 Пименова Л. А. Идея свободы во Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. № 1. 1992
 Травин Д. Я. Свобода. Равенство. Братство. Как искали идею во Франции // еженедельник «Дело», 21.03.2005

См. также 
 Символы Франции
 История масонства Франции
 Три цвета (трилогия)
 Три народных принципа

Примечания

Ссылки 

 
 «Liberté, Egalité, Fraternité» на официальном сайте Французской республики
 «Свобода, равенство, братство или смерть» Яндекс. Словари › Словарь изобразительного искусства. — 2004—2009

Национальные девизы
Великая французская революция
Политические лозунги Франции
Культура Нового времени
Французские фразы
Государственные символы Франции
Государственные символы Гаити
Символы свободы